L'aire urbaine de Nantes est une aire urbaine française constituée autour de la ville de Nantes (Loire-Atlantique). Composée des 24 communes de l'unité urbaine de Nantes et de 84 autres communes, elle est peuplée en 2017 de  faisant d'elle la  des aires urbaines françaises (code insee 008).

Caractéristiques 
D'après la définition qu'en donne l'INSEE en 2010, l'aire urbaine de Nantes comprend  (107 en Loire-Atlantique et 1 en Maine-et-Loire : Orée d'Anjou) pour une superficie de . Sa population est de  pour l'année 2017. Plus des deux-tiers des habitants de Loire-Atlantique (69,74 %) résident au sein de cette aire urbaine.

L'aire urbaine de Nantes s'étend sur la moitié (49,53 %) du département. Elle jouxte l'aire urbaine d'Ancenis à l'est et l'unité urbaine de Clisson au sud-est, aire urbaine de Saint-Nazaire à l'ouest, en aval sur la Loire, et l'aire urbaine de Châteaubriant, au nord-est, par une distance d'environ . L'aire urbaine de Redon inclut une commune de la Loire-Atlantique (Saint-Nicolas-de-Redon) et est distante d'environ .

À l'extérieur du département, l'aire urbaine de Rennes est distante de , celle d'Angers de , celle de La Roche-sur-Yon et celle de Cholet de .

Structure 

Le pôle urbain
Le pôle urbain est l’unité urbaine de Nantes (couramment appelée agglomération nantaise). C'est une unité urbaine multicommunale qui rassemble  de banlieue autour de la ville-centre, Nantes, pour  en 2017. Le pôle urbain (alors composé de ) avait une population de  en 1999 et  en 2007.

Les communes de la couronne
 Quatre unités urbaines bicommunales (Saint-Julien-de-Concelles, Savenay, Vigneux-de-Bretagne, Geneston)
 21 villes isolées (unités urbaines constituée d'une seule commune)
 61 communes rurales

Les communes de l'aire urbaine de Nantes 
Voici la liste des communes de l'aire urbaine de Nantes selon le découpage de 2010.

Depuis le découpage de 2010, les communes sont divisées en deux types :
 « Commune appartenant à un grand pôle (10 000 emplois ou plus) » (anciennement, « commune du pôle urbain ») pour les communes de l'unité urbaine de Nantes ;
 « Commune appartenant à la couronne d'un grand pôle  » pour les autres communes de l'aire urbaine. Ces communes peuvent appartenir à d'autres unités urbaines, être des villes isolées, c'est-à-dire des unités urbaines composée d'une seule commune (« commune urbaine monopolarisée » avant 2010) ou de simples communes (« commune rurale monopolarisée » avant 2010).

Évolution démographique

L'évolution démographique ci-dessous concerne l'aire urbaine selon le périmètre défini en 2010.

L'aire urbaine de Nantes s'est développée vers l'ouest, jusqu'à devenir contigüe avec l'aire urbaine de Saint-Nazaire. Entre 1999 et 2008, l'aire urbaine gagne 160 000 habitants. L'AURAN (Agence d'études urbaines de l’agglomération nantaise) explique cette croissance par deux phénomènes : l’extension de la zone géographique de l’aire urbaine d'une part (39 communes supplémentaires) et . Cette extension géographique traduit un phénomène de métropolisation. 

À l'horizon 2030, l'aire urbaine de Nantes devrait compter plus d'un million d'habitants et se classer 3ème aire urbaine la plus dynamique de France, derrière celles de Toulouse et de Rennes.

Articles connexes 
 Unité urbaine
 Aire urbaine (France)
 Espace urbain (France)
 Liste des communes de la Loire-Atlantique
Les autres aires urbaines de la Loire-Atlantique
 Aire urbaine d'Ancenis
 Aire urbaine de Châteaubriant
 Aire urbaine de Saint-Nazaire
 Aire urbaine de Redon (commune de Saint-Nicolas-de-Redon)

Notes 

Nantes
Nantes